Ка́нтелинен () — финская фамилия. Известные носители:

  — финский музыкант.
 Кантелинен, Туомас (род. 1969) — финский композитор.